Никола́й Никола́евич Моисе́енко-Вели́кий (, Санкт-Петербург — 5 ноября 1964, Шелль, Сена и Марна, Франция) — русский дворянин, военный лётчик, капитан, командир Гвардейского корпусного авиационного отряда Русского Императорского военно-воздушного флота (1916—1917), герой Первой мировой войны.

Биография 
Из потомственных дворян Тульской губернии, родился в Санкт-Петербурге. Прабабушка — из рода Урусовых, дед (отец мамы) — лейб-медик Фёдор Цыцурин, дядя (брат отца) — командир 141-го пехотного Можайского полка (1908—1909). Отец Николай — Действительный статский советник, причислен к Государственной канцелярии Е. И. В. (1916). Внучатый племянник (внук сестры) — Владислав Михайлович Игнатов.

По окончании Пажеского корпуса, 15 июня 1908 года выпущен из камер-пажей в подпоручики, в Лейб-гвардии Егерский полк. В 1908—1913 годах — младший офицер 10-й роты; с 6 декабря 1912 — поручик (со старшинством с 15.07.1912).

10 сентября 1913 года командирован в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота (Гатчина), которую за год закончил (в том числе и теоретические авиационные курсы при Санкт-Петербургском политехническом институте) и сдал экзамен на звание «военный лётчик».

Участник Первой мировой войны. 19 июля 1914 назначен военным лётчиком в 22-й корпусной авиационный отряд при 1-й авиационной роте (Санкт-Петербург). С 18 января 1915 года — в 11-м корпусном авиационном отряде; военный лётчик.

С 23 октября 1915 года служил военным лётчиком в Гвардейском корпусном авиационном отряде. 3 апреля 1916 назначен начальником этого отряда; штабс-капитан гвардии (ВП от 07.07.1916, со старшинством с 19.07.1915).

С 1 августа 1916 года — начальник 6-го авиационного отряда истребителей (бывший Гвардейский корпусной авиационный отряд); капитан инженерных войск (с 1 ноября 1916).

11 февраля 1917 исключен из списков отряда и командирован в распоряжение начальника Управления ВВФ.

В 1918 году отправлен в Англию, затем во Францию, в авиационную школу «Уртень» (департамент Жиронда). 23 октября того же года принят на учёт при русской базе в г. Лаваль. Прикомандирован к 1-му маршевому батальону Русского легиона во Франции. В составе легиона участвовал в последних боях с германской армией на Западном фронте.

После Первой мировой войны проживал во Франции. Стал известен как актёр-комик, выступая в труппе Гран-Гиньоль. Гастролировал в Париже и Лондоне. В 1930-х годах выступал в Ницце, совместно с балериной Трухановой.

В 1939—1940 годах участвовал во Второй мировой войне как доброволец на французской службе, был ранен.

Скончался в Доме Русского Красного креста в г. Шель (Франция). Похоронен 7 ноября 1964 года на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Награды 
 Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812» (1912)
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)
 Орден Святого Станислава III степени ( от 05.11.1914, — за отличное окончание школы авиации)
 Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (ВП от 16.05.1915, — за спасение своего аппарата, опустившегося на линии фронта, под артиллерийским огнём 29 сентября 1914 года)
 Орден Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» ( от 23.07.1915, — за ряд разведок в Восточной Пруссии в сентябре и октябре месяце 1914 года)
 Орден Святой Анны III степени с мечами и бантом (утв. ВП от 23.07.1915, — за ряд разведок в Восточной Пруссии в сентябре и октябре месяце 1914 года)
 Георгиевское оружие (утв. ВП от 24.01.1917, — 
 Орден Святого Станислава II степени с мечами (ВП от 15.06.1915, — за разведки 8, 11, 20, 21 и 24 марта 1915 года)
 Орден Святой Анны II степени с мечами (утв. ВП от 11.12.1916, — за воздушную охрану крепости Перемышля 10 и 11 апреля 1915 года)
 мечи и бант к имеющемуся ордену Святого Станислава III степени (утв. ВП от 22.04.1916)

Иностранные 
 Гессенский орден Филиппа Великодушного VII класса (Серебряный крест) (08.10.1909)
 Французский Военный крест 1939—1945 (1939)

Примечания

Ссылки 
 Памяти героев Великой войны 1914—1918 гг. // Моисеенко-Великий Николай.
 Список выпускников Пажеского корпуса 1908 года.
 Общий список офицерским чинам Русской императорской армии (составлен по 1 января 1909 г.). С.-Петербург, Военная типография, 1909. С. 1080.
 Общий список офицерским чинам Русской императорской армии (составлен по 1 января 1910 г.). С.-Петербург, Военная типография, 1910. С. 1123.
 Список (по старшинству в чинах) генералам, штаб и обер-офицерам и классным чиновникам Лейб-гвардии Егерского полка (к 1 января 1914 года, стр. 20 поручик Николай Николаевич Моисеенко-Великий.
 Офицеры РИА // Моисеенко-Великий Николай Николаевич.
 Нешкин М.С., Шабанов В.М. Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914-1918 годов: Биографический справочник, 2006.
 Моисеенко-Великий Николай Николаевич.
 Биография
 Чуваков В.Н. Незабытые могилы. Том 4. – М., 2004. // Моисеенко-Великий Николай Николаевич.

Выпускники Пажеского корпуса
Персоналии русской гвардии
Выпускники теоретических авиационных курсов Петроградского политехнического института
Выпускники Офицерской воздухоплавательной школы
Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Комики по алфавиту
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа